Pedlow ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil Pedlow (1934–2019), englischer Rugby-Union-Spieler
 Gregory W. Pedlow (* 1949), US-amerikanischer Offizier und Militärhistoriker
 Sam Pedlow (* 1987), kanadischer Beachvolleyballspieler